Promenadenkonzert steht für

 Proms, eine zwischen Juli und September traditionelle Sommerkonzertreihe in London mit klassischer Musik
 Promenadenkonzert (Hannover), um 1900 regelmäßig im Freien vor dem Opernhaus abgehaltene Konzertreihe